Булис (, ) — чешская и латышская фамилия. Известные носители:

 Булис, Ян (род. 1978) — профессиональный чешский хоккеист, игрок клуба «Трактор».
 Булис, Янис (род. 1950) — католический епископ, епископ лиепайский, первый епископ резекнеско-аглонский.